Miejscowości w USA:
 Grand Prairie – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
Gminy w USA:
 Grand Prairie (ang. Grand Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Grand Prairie (ang. Grand Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Grand Prairie (ang. Grand Prairie Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Grand Prairie (ang. Grand Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Grand Prairie (ang. Grand Prairie Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion

Zobacz też:
 Grande Prairie – miasto w Kanadzie